Sohle (von lateinisch Wort solum „Boden“) steht für:

 Sohle (Bergbau), das Höhenniveau bzw. Stockwerk in einem Bergwerk
 Schuhsohle, Lauffläche eines Schuhs
 Fußsohle, die untere Fläche des Fußes, siehe Fuß #Fußsohle
 Gewässersohle, Grund eines Gewässers, siehe Gewässerbett

Siehe auch:
 Sole (Begriffsklärung)